Plusieurs cathédrales de Syrie ont été nommées cathédrale des Quarante-Martyrs en référence aux quarante martyrs de Sébaste :
 la cathédrale des Quarante-Martyrs d’Alep ;
 la cathédrale des Quarante-Martyrs de Homs.

Voir aussi 
 
 
 Liste des cathédrales de Syrie
 Liste de cathédrales

QuaranteMartyrs
~QuaranteMartyrs